Philippe Morel peut désigner :
 Philippe Morel (1756-1837), homme politique français ;
 Philippe Morel (1940-2010), amiral français ;
 Philippe Morel (19..-), historien de l'art, Professeur à la Sorbonne
 Philippe Morel (1965-), marcheur athlétique,  de Paris-Colmar.